Moskovskaïa (russe : Московская), soit « Moscou » en français, peut faire référence à :
 plusieurs stations de métro en Russie, dont :
 Moskovskaïa, station du métro de Kazan,
 Moskovskaïa, station du métro de Minsk,
 Moskovskaïa, station du métro de Nijni Novgorod,
 Moskovskaïa, future station du métro d'Omsk,
 Moskovskaïa, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg,
 Moskovskaïa, station du métro de Samara,
 , nom de plusieurs voies publiques en Russie, 
 Moskovskaïa Pravda, quotidien régional moscovite fondé en 1918.

Sources